Сен-Симон () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Сен-Кантен. Население кантона на 2011 год составляло 11 831 человек.

Код INSEE кантона — 0229. Всего в кантон Сен-Симон входили 23 коммуны, из них главной коммуной являлась Сен-Симон.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2011 г.):

 Аннуа — население 386 чел.
 Аппанкур — население 144 чел.
 Артан — население 360 чел.
 Бре-Сен-Кристоф — население 77 чел.
 Вилле-Сен-Кристоф — население 473 чел.
 Грюжи — население 1 149 чел.
 Даллон — население 392 чел.
 Дюри — население 198 чел.
 Жюсси — население 1 236 чел.
 Кастр — население 234 чел.
 Кластр — население 615 чел.
 Конткур — население 64 чел.
 Кюньи — население 578 чел.
 Монткур-Лизроль — население 1 691 чел.
 Обиньи-о-Кен — население 240 чел.
 Ользи — население 166 чел.
 Питон — население 72 чел.
 Сен-Симон — население 615 чел.
 Серокур-ле-Гран — население 786 чел.
 Сомет-Окур — население 157 чел.
 Тюньи-э-Пон — население 286 чел.
 Флави-ле-Мартель — население 1 628 чел.
 Фонтен-ле-Клер — население 284 чел.

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 9,4 %
 промышленность — 15,4 %
 строительство — 14,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 29,1 %
 государственные и муниципальные службы — 31,9 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 28,3 % голосов Франсуа Олланду против 28,2 % у Марин Ле Пен и 21,9 % у Николя Саркози, во 2-м туре в кантоне победил Олланд, получивший 54,4 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 28,3 %, Сеголен Руаяль — 22,7 %; 2 тур: Саркози — 52,9 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 2-му избирательному округу департамента Эна они поддержали кандидата Социалистической партии Анн Феррейра, получившую 36,2 % голосов в 1-м туре и 52,6 % голосов — во 2-м туре.

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна